Iwŏn kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Iwŏn-ŭp, ort, Hamnam, 
 Iwŏn-gun, kommun, Hamnam, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar